Hrvatska:
Kuzminec (Mihovljan), naselje u općini Mihovljan
Kuzminec (Rasinja), naselje u općini Rasinja